Spojení písmen E a R může mít různé významy:

ER 

 ER – kód ISO 3166-2 pro Eritreu
 AL-ER – kód ISO 3166-2 pro okres Kolonjë
 AM-ER – kód ISO 3166-2 pro Jerevan
 Pohotovost (ER - Emergency room) – americký seriál 
 endoplazmatické retikulum– organela buněk
 estrogenový receptor – protein zprostředkovávající odpověď na estrogen
 VKM kód estonského dopravce Elektriraudtee
ER - Evropská Rada

Er 
 erbium – chemický prvek
 Erilon – odrůda vinné révy

er 
 v literatuře psaní literárního textu ve 3. osobě er-forma

.er 
 .er – internetová doména nejvyššího řádu pro Eritreu

Externí odkazy